Congonhas peut désigner :
 la ville de Congonhas, située dans l'État du Minas Gerais, au Brésil,
 la municipalité de Congonhas do Norte, située dans l'État brésilien du Minas Gerais,
 l'aéroport international de Congonhas, situé à São Paulo, au Brésil.